Муниципальная библиотека Миранда-ду-Дору (, ) — публичная библиотека в Португалии, расположенная в городе Миранда-ду-Дору округа Браганса.

История 
Здание, в котором в настоящее время располагается муниципальная библиотека Миранда-ду-Дору, было построено в эпоху правления короля Жуана V, в 1718—1728 годах, в стиле барокко. Первоначально оно являлось церковью и принадлежало монастырю ордена тринитариев. В 1758 году церковь была перестроена.

Архитектура здания типична для португальских барочных церквей. Фасад характеризуется арочным порталом, окружённым двумя колоннами коринфского ордера на гранитных базах. Портал увенчан окном и двумя нишами.

В 1998—1999 году здание бывшей церкви было перестроено для создания в нём библиотеки Реконструкция велась по проекту архитекторов Карлуша Гимарайнша и Луиша Соареша Карнейру.

Современное состояние 
Муниципальная библиотека Миранда-ду-Дору была открыта 10 июля 2003 года и носит имя священника, этнографа  и археолога Антониу Марии Моуринью (1917—1996), родившегося в Сендине (муниципалитет Миранда-ду-Дору). Директором библиотеки является Элизабете Прету. В библиотеке проводятся разнообразные мероприятия: встречи с писателями, конференции, выставки, концерты, театральные представления.

Примечания 

Культура Португалии
Организации, основанные в 2003 году
Недействующие католические храмы
Архитектура барокко
Миранда-ду-Дору